Термін «Коефіціє́нт повноти́» використовується в різних областях: 

1) Коефіцієнт повноти (інформатика) — кількісна характеристика інформаційного пошуку, визначена співвідношенням між кількістю виданих релевантних документів і загальною кількістю релевантних документів у пошуковому масиві

2) Коефіцієнти повноти (суднобудування) — безрозмірнісні числові показники, що характеризують повноту обрисів судна.

3) Коефіцієнт повноти згоряння палива в камері згоряння — відношення кількості тепла, що виділилось під час згоряння одного кілограма палива в камері згоряння, до його нижчої теплотворної здатності.

Примітки